«Мать» — художественный фильм, поставленный в 1926 году режиссёром Всеволодом Пудовкиным по сценарию Натана Зархи. Сюжет фильма заимствован из романа А. М. Горького «Мать». Является первой полнометражной художественной картиной режиссёра.

Сюжет 
Действие фильма начинается со сцены ссоры в семье Власовых. Тем самым уже изначально сталкиваются в контрдействии сын-революционер Павел Власов и его отец, пьяница и черносотенец, который, в конечном счёте, и погибает в одной из инсценированных черносотенцами драк. Павел Власов же продолжает заниматься революционной деятельностью, в связи с чем он вынужден прятать у себя дома оружие. Что его и погубило, так как мать, при очередном обыске, выдала место нахождения запрещённого оружия в надежде, что это поможет сыну избежать тюрьмы. Однако уже в следующем эпизоде — сцена суда — Ниловна прозревает, что её обманули, и становится на путь революции. Павла Власова же осуждают и заключают в тюрьму, где он не намерен долго оставаться. Власов начинает готовиться к побегу, который должен состояться во время Первомайской демонстрации. Побег был успешен. Павел Власов присоединяется к митингующей толпе, где он находит свою мать. Однако новость о демонстрации уже доведена до сведения властей, которые высылают на её разгон отряд конной полиции. В результате перестрелки Павел Власов погибает в объятиях матери, а она, потеряв сына, берёт в руки древко с Красным Знаменем и, с гордо поднятой головой, погибает под копытами жандармских коней.

Технические данные 
 Чёрно-белый, немой.
 Премьера в СССР 15 марта 1927 года.

В ролях 

 Вера Барановская — Ниловна, мать
 Николай Баталов — Павел Власов
 Александр Чистяков — Власов-отец
 Иван Коваль-Самборский — Весовщиков, молодой рабочий
 Всеволод Пудовкин — офицер полиции
 Иван Бобров — молодой арестант
 Александр Громов — революционер
 Владимир Уральский — студент
 Н. Видонов — рабочий
 Анна Земцова — Анна, курсистка
 Фёдор Иванов — надзиратель тюрьмы
 Василий Савицкий — приказчик-черносотенец
 Вячеслав Новиков — рабочий (нет в титрах)
 П. Полторацкий — судья (нет в титрах)
 Степан Борисов - черносотенец

Интересные факты 

 В 1927 году копию фильма доставили в Сорренто к Горькому. Анастасия Цветаева описала в рассказе «Поездка к Горькому» закрытый просмотр фильма на котором присутствовали: М. Горький, его сын Максим, советский посол, литератор-розенкрейцер Б. М. Зубакин и представители фашистской администрации в Сорренто.
 По проведённому опросу критиков мира в рамках Всемирной выставки в Брюсселе (1958) фильм назван восьмым, а режиссёр В. Пудовкин — десятым в числе лучших за всю историю кино.
 По итогам голосования молодых кинорежиссёров в рамках Всемирной выставки в Брюсселе (1958) фильм назван в числе шести лучших фильмов всех времён и народов.
 Фильм назван третьим по итогам опроса киноведов мира, проведённого итальянским издательством «А.Мондадори» в Милане по выявлению ста лучших фильмов в истории киноискусства (1978).
 Первая роль в кино Александра Чистякова — Чемпиона России по метанию молота.
 Одно время на студии было даже намерение дать фильму другое название — «Отец». По ходу сценария в этом варианте Ниловна становилась жертвой шальной пули в кабаке, а весь сложный процесс перестройки сознания и прихода к революции «передавался» Власову-отцу.

 Первоначально предполагалось, что Ниловну будет играть Мария Блюменталь-Тамарина
 В беседе с корреспондентом газеты «Кино» Дуглас Фэрбенкс заявил, что после «Потёмкина» он «боялся смотреть советские картины, думал, что „Потёмкин“ единичен, но теперь убедился, что СССР может ставить исключительные фильмы и что „Мать“ кинематографически стои́т страшно высоко».

Ссылки 

 "Мать" на YouTube

Примечания

Литература 
 Головня А. Фильму «Мать» — 30 лет (Воспоминания оператора о работе над фильмом) // Советская культура, 26 января 1957
 
 

Фильмы СССР 1926 года
Фильмы-драмы СССР
Экранизации произведений Максима Горького
Немые фильмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы о тюрьме
Фильмы о железной дороге
Фильмы о Первой русской революции‎
Политические фильмы
Фильмы студии «Межрабпомфильм»
Фильмы студии «Межрабпом-Русь»